Финалисасьон 2003 () — 58-й розыгрыш профессионального чемпионата Колумбии по футболу с момента его основания.

Участники

Регулярный чемпионат

Полуфинальные группы

Группа A

Группа B

Финал 
Первый матч был проведён 17 декабря, а ответный состоялся 21 декабря.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги
 Чемпионат Колумбии 2003 на rsssf.com

2003
Колумбия
2003 год в Колумбии